Ла-Пуэбла-де-Вальверде () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Гудар-Хаваламбре. Занимает площадь 195,0 км². Население — 571 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 La Puebla de Valverde
 La Puebla de Valverde
 La puebla de valverde en teruel.org
 Fotos e información adicional
 Foro de La Puebla de Valverde

Муниципалитеты Теруэля
Населённые пункты Теруэля